

Geografie 
Calcutta, een stad in India
Calcutta (Suriname), een plaats, ressort en voormalige plantage in Saramacca, Suriname

 Verenigde Staten
Calcutta (Ohio), een plaats
Calcutta (West-Virginia), een plaats

Entertainment 
Oh Calcutta, een musical uit de jaren 70
Calcutta (1947), film van John Farrow
Calcutta (1969), film van Louis Malle

Overig 
Steen van Calcutta, een steen gevonden in Indonesië die inscripties uit twee talen bevatten